

Cinema 
 Il rovescio della medaglia  – film con John Travolta del 1995

Letteratura 
 Il rovescio della medaglia (Double, Double) – romanzo giallo di Ellery Queen del 1950, I Classici del Giallo Mondadori n. 192
 Il rovescio della medaglia (The Reverse of the Medal) – romanzo di Patrick O'Brian del 1986
 Il rovescio della medaglia (House on Greenapple Road) – romanzo di Harold R. Daniels, Il Giallo Mondadori n. 1968

Musica 
 Il Rovescio della Medaglia  – gruppo rock progressivo italiano